Името Мрежичко носят три села:

 Мрежичко, село в област Бургас, България;
 Мрежичко, село в област Кърджали, България;
 Мрежичко, село в община Кавадарци, Република Македония.